conservatorium
popacademie
muziekschool

Zie ook 
:Categorie:Conservatorium
:Categorie:Muziekonderwijs